Wygoda (gromada w powiecie ostródzkim)
 Wygoda (gromada w powiecie zambrowskim) (łomżyński/zambrowski)

także:

 Wygoda Kozińska (gromada) (powiat buski)